Joos de Momper (1564-1635), peintre flamand
 Frans de Momper (1603-1660), peintre flamand
 Jan de Momper (1617-v.1695), peintre flamand
 Philippe de Momper (1598-1634), peintre flamand
 Walter Momper (né en 1945), homme politique allemand

Patronyme flamand